Clarity (Jimmy Eat World), een album van Jimmy Eat World uit 1999
 Clarity (album van Zedd), een album van Zedd uit 2012
 Clarity (John Mayer), een single van John Mayer uit 2003
 Clarity (single van Zedd), een nummer op het gelijknamige album van Zedd, uitgebracht als single in 2012
 Clarity (film), een film uit 2015
 Honda FCX Clarity, een waterstofauto van autofabrikant Honda
 Total Clarity, een demoalbum van Against Me!